Йоганнес Шпісс (1888—1972) — німецький підводник, капітан-лейтенант кайзерліхмаріне.
 Фріц Шпісс (1881—1959) — німецький офіцер і чиновник, контрадмірал запасу і міністерський директор люфтваффе.

 Шпісс — громада округу Ландек у землі Тіроль, Австрія.